Dieser Artikel umfasst eine Übersicht aller Haupt-, Neben- und Gastdarsteller der US-amerikanischen Fernsehserie Andor, die seit 2022 auf dem Streamingdienst Disney+ veröffentlicht wird.

Haupt- und Nebendarsteller

Gastdarsteller

Einzelnachweise 

Liste (Schauspieler)
Star Wars
Disney+